Sieben Jahre steht für

Buchtitel:
Sieben Jahre (Peter Stamm), Roman von Peter Stamm
Sieben Jahre (Peter Stühlen) (1960), Roman von Peter Stühlen über den Siebenjährigen Krieg
Sieben Jahre (Heinrich Mann) (1929), Essays von Heinrich Mann über die Jahre 1921 bis 1928
Sieben Jahre in Tibet (Buch) (1952), Buch von Heinrich Harrer
Filmtitel:
Sieben Jahre in Tibet (1956), Dokumentarfilm von Heinrich Harrer
Sieben Jahre in Tibet (1997), französischer Spielfilm von Jean-Jacques Annaud
Sabine Kleist, 7 Jahre…, deutscher Kinderfilm von Helmut Dziuba

Siehe auch:
 7 Year Bitch 
 Das siebente Jahr
Das verflixte 7. Jahr
Septennat 
 Sieben Jahre zählen nicht
Siebenjähriger Krieg
Siebenjahrplan